

Persone 
 Aldo Canti – attore e stuntman italiano
 Claudio Canti – calciatore sammarinese 
 Giovanni Canti – pittore italiano
 Giovanni Canti – poeta italiano

Altro 
 Canti – raccolta poetica di Gaio Valerio Catullo
 Canti – raccolta poetica di Giacomo Leopardi 
 Canti – lettura tenuta da Carmelo Bene dei Canti di Giacomo Leopardi

Pagine correlate 

 Canto (disambigua)